Татьяна Гарбін і Ріта Гранде були чинними чемпіонками, але цього разу Гарбін не брала участі. Гранде грала в парі з Еммануель Гальярді, але вони вибули в першому колі.

Кара Блек і Олена Лиховцева виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Шетт і Патріція Вартуш з рахунком 7-5, 7-6(7-1).

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Маріана Діас-Оліва /  Віра Звонарьова

Сітка

Посилання 
Draw

Moorilla Hobart International 2003